Diese Liste beinhaltet (unter anderem auch ehemalige) Stadtgemeinden (Orte mit Stadtrecht) in der preußischen Provinz Posen.

Einzelnachweise 

Posen
Provinz Posen
Liste (Gemeinden in Deutschland)